Pela (kampongalliantie), een (traditioneel) verbond tussen twee of meer kampongs op de Molukken
 Pela (Monta), een plaats in de Indonesische provincie West-Nusa
 Pela (band), een Amerikaanse indierockband